

Pessoas
Shelly Designer
Adrienne Shelly
Michelle Jenneke
Shelly Manne
Shelly Martinez
Shelly-Ann Fraser

Localidades
Shelly Designer Informática e Papelaria (Brasil- Rio de Janeiro)
Shelly (Minnesota)

Outros
17280 Shelly

Ver também 

Desambiguação